Album Title Goes Here (рус. Название Альбома Здесь) — шестой номерной и четвертый основной альбом диджея и продюсера deadmau5. Альбом вышел 21 сентября 2012 года на собственном лейбле музыканта mau5trap, в США и Канаде альбом вышел на Ultra Records, в Великобритании на Parlophone Records. В отличие от предыдущих альбомов, этот содержит более экспериментальный материал, в стиле самого первого альбома Get Scraped, подчеркивал Джоэль. Этот альбом — последний, вышедший на лейбле Ultra Records. В 2013 году Джоэль закончил всяческие отношения с этим лейблом и написал в твиттере «Fuck You Ultra Records I’m Out» ().

Об альбоме 
Альбом содержит 5 синглов: «Maths», «The Veldt», «Professional Griefers», «Channel 42», «Telemiscommunications». Первый сингл, «Maths», был выпущен 17 февраля 2012 года, однако впервые был представлен ещё в 2010 году. Изначально, данный трек должен был войти в альбом 4×4=12, однако Джоэль не успел доделать трек до выхода альбома. Вторым синглом стал трек «The Veldt», ставший в итоге хитом. Вокал для данного трека Джоэль нашел во время стрима на сайте Livestream 18 марта 2012 года. Реакция на вокал была настолько искренней и изумительной, что фанаты в итоге вырезали этот момент и выложили его отдельно на YouTube. На данный момент это видео набрало 4 миллиона просмотров. Третьим синглом стал трек «Professional Griefers», впервые представленный ещё в начале 2011 года. Данная композиция попала в саундтрек таких игр как «FIFA 13» и «Asphalt 8: Airborne». Также, данный трек звучит в телесериале «Стрела». Следующим синглом стала совместная работа с американским диджеем и продюсером Wolfgang Gartner «Channel 42». Видеоклип данной композиции является по совместительству промо-роликом смартфона Nokia Lumia 920. Последний сингл с альбома — «Telemiscommunications». Первая версия этого трека была предоставленна Джоэелем ещё в 2007 году на его YouTube-канале.

Альбом был номинирован на «Грэмми» в категории «Best Dance/Electronica Album».

Отзывы 
На сайте Metacritic альбом получил оценку 59 из 100, и, в целом, смешанные отзывы от критиков. В канадском чарте альбом в первую неделю дебютировал на второй строчке с отметкой в 13 000 продаж. В чарте Billboard 200 в первую неделю альбом дебютировал на шестой строчке с отметкой 58 000 продаж, и на первой строчке в категории «Танцевальные альбомы». В UK Albums Chart альбом дебютировал на шестой строчке с отметкой 14 325 продаж.

Список композиций

Позиции в чартах

На конец года

Сертификаты

История релизов

Примечания

Ссылки 
Album Title Goes Here на Discogs

Альбомы электронной музыки
Альбомы Ultra Records
Альбомы Дедмауса